Hch puede referirse a:

Hch 
 hch (Código ISO 639-3), lengua de la familia utoazteca hablada en México por los huicholes.
 Hch., abreviatura de los Hechos de los Apóstoles.

HCH 
 HCH, plaguicida (Nombre químico: Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexacloro), prohibido por el Convenio de Róterdam.
 HCH, hexaclorociclohexano, grupo de componentes químicos.
 HCH, canal de televisión con mayor rating de Honduras en noticias de último momento, entretenimiento, deportes, denuncias. 
 Herbert Clark Hoover, presidente de los Estados Unidos.
 Honda Civic Hybrid, versión híbrida del Honda Civic.
 Hombro-cabeza-hombro, figura en análisis técnico bursátil.